Прва савезна лига Југославије била је највиши ранг фудбалског такмичења у Југославији 1968/69 године и 41. сезона по реду у којој се организовало првенство у фудбалу. По други пут узастопно првак је постала Црвена звезда из Београда, освојивши своју девету шампионску титулу. Из лиге су испали Ријека и зрењанински Пролетер.

Учесници првенства 

У фудбалском првенство Југославије у сезони 1968/69. је учествовало укупно 18 тимова, од којих су 7 из СР Србије, по 4 из СР Хрватске и из СР Босне и Херцеговине, 2 из СР Словеније и 1 из СР Македоније.

 Бор
 Вардар, Скопље
 Вележ, Мостар
 Војводина, Нови Сад
 Динамо, Загреб
 Жељезничар, Сарајево
 Загреб
 Марибор
 Олимпија, Љубљана
 ОФК, Београд
 Партизан, Београд
 Пролетер, Зрењанин
 Раднички, Ниш
 Ријека
 Сарајево
 Хајдук, Сплит
 Црвена звезда, Београд
 Челик, Зеница

Табела 

Најбољи стрелац лиге био је Војин Лазаревић (Црвена звезда) са 22 постигнута гола.

Освајач лиге 
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

Види још 
 Куп Југославије у фудбалу
 Првенство Југославије у фудбалу
 Фудбалски савез Србије

Спољашње везе 
 Табеле фудбалских првенстава Југославије

Првенства Југославије у фудбалу
Фудбал у 1968.
Фудбал у 1969.